NK Slavonija Požega je kao pobjednica liga izborila izravan plasman u 3. HNL – Istok.
NK Požega je ispala u 2. ŽNL Požeško-slavonska, a dva kluba(NK Slaven Gradac i NK Sulkovci) su iz nje ušla u 1. ŽNL Požeško-slavonska. 
Međutim, prošle godine samo je jedna ekipa(NK Croatia Mihaljevci) ušla(sve ostale ekipe su odbile igrati u 1. ŽNL Požeško-slavonska).

Konačna tablica

Županijski kup

 
Finalisti će nastupati U Nacionalnom kupu sljedeće sezone. Dopušteno je pet izmjena.
 

NK BSK Bazinaturs Buk (1. ŽNL Požeško-slavonska) - NK Kamen-Ingrad Velika (2. HNL 2000./01.) 2:6
Stadion "NK BSK Bazinaturs" u Buku. Vrijeme: dobro. Sudac: Fuček. Gledatelja: 200.
 
BSK: Miškic, Z. Marcinovic (Baricevic, later Vinkovic), Skeledžija (Ceh), Brekalo, Leist (Marovic), Kelemen, D. Hel, Pavlicevic (Zelic), D. Marcinovic, Javora, Solic.
PAPUK: Petrovic, Darmopil, Gusic, Olujevic (Fucek), Crncevic (Banovic), Dal. Bognar, Dam. Bognar (Peric), Balaškovic, Francem, Zekic (D. Hel), Brkic (Kovre).
 
Strijelci: 0:1 Darmopil 4', 0:2 Zekic 10', 0:3 Zekic 16', 0:4 Damir Bognar 18', 0:5 Zekic 34', 1:5 Solic 43', 2:5 Baricevic 52', 2:6 Banovic 57'.

Izvori 
 

2000-01
požeško-slavonska-1